Lee Chul-seung (* 29. Juni 1972 in Gimcheon, Südkorea) ist ein ehemaliger südkoreanischer  Tischtennisspieler, der in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre mehrere Medaillen vorwiegend in Doppel- und Mannschaftswettbewerben bei Kontinental- und Weltmeisterschaften sowie bei Olympischen Spielen gewann.

Werdegang 
1992 wurde der im Penholder-Stil spielende Lee Chul-seung Asienmeister im Doppel mit Kang Hee-chan, im Mixed mit Ryu Ji-hae wurde er Zweiter. Auch 1998 erreichte dieses Mixedpaar das Endspiel, im Doppel kam er bis ins Halbfinale, mit der südkoreanischen Mannschaft holte er Silber. Beim asiatischen Ranglistenturnier Asia-Top8 belegte er 1993 hinter dem Chinesen Wang Tao Platz zwei.

Von 1991 bis 2003 nahm Lee Chul-seung an acht Weltmeisterschaften teil. Hierbei wurde er mit der südkoreanischen Mannschaft 1995, 1997 und 2001 Dritter. 1995 kam er zudem mit Mixed mit Ryu Ji-hae ins Halbfinale.

Seine bedeutendsten Erfolge sind die beiden Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen im Doppel, 1992 mit Kang Hee-chan und 1996 mit Yoo Nam-kyu. In der ITTF-Weltrangliste belegte er Ende 2001 Platz 27.

2003 wurde Lee Chul-seung vom deutschen Bundesligisten TTC metabo Frickenhausen für eine Saison verpflichtet, den er 2004 vereinbarungsgemäß wieder verließ.

Privat 
Lee Chul-seung ist verheiratet.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Biographie auf ITTF (abgerufen am 31. August 2011)
 Biographie auf olympics database (abgerufen am 31. August 2011)

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Asienspielesieger (Tischtennis)
Südkoreaner
Geboren 1972
Mann
Asienmeister (Tischtennis)